Naranjito bezeichnet:

 Naranjito (Corrientes), Ort in Argentinien
 Naranjito (Ecuador), Kanton der Provinz Guayas
 Naranjito (Honduras), Gemeinde im Departamento Santa Bárbara
 Naranjito (Puerto Rico), Gemeinde Puerto Ricos
 Naranjito (Maskottchen), Maskottchen der Fußball-Weltmeisterschaft 1982